Grandhomme est un nom de famille porté notamment par :

 Colin de Grandhomme ( (né en 1986), joueur de cricket néo-zélandais
 Nathalie Grandhomme, actrice française
 Paul Grandhomme (1851-1944), peintre émailleur, orfèvre et graveur médailleur français

Homonymie de patronyme